Watkins Glen (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York;
Watkins Glen International, een racecircuit bij Watkins Glen;
Watkins Glen Park, een park in Ohio.